Ильзе (приток Беги) — приток Беги
 Ильзе (приток Везера) — приток Везера
 Ильзе (приток Лана) — приток Лана
 Ильзе (приток Окера) — приток Окера
 Ильзе (имя) — женское имя